Die Abkürzung NYC steht für:
 New York City, eine Weltstadt in den Vereinigten Staaten
 New York Central Railroad, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft 
 New York Convention, Kurzbezeichnung für das New Yorker Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche
 den gemeinsamen IATA-Code der drei von der Port Authority of New York and New Jersey betriebenen Flughäfen:
 John F. Kennedy International Airport (JFK)
 LaGuardia Airport (LGA)
 Newark Liberty International Airport (EWR)

Nyč ist der Familienname von:
 Radim Nyč (* 1966), tschechoslowakischer Skilangläufer

NYC